

Персоналії 

 Віктор д'Арсі (1887—1961) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Вільям д'Арсі (1849—1917) — британський підприємець і адвокат, піонер в галузі розвідки і видобутку нафти в Ірані.
 Джефферсон Д'арсі — один з головних персонажів телесеріалу «Одружені … та з дітьми».
 Емма Д'арсі (* 1992) — англійська акторка театру, кіно та телебачення. Найвідоміша за роллю Рейніри Таргарієн у телесеріалі «Дім Дракона».
 Марсі Роадс/Д'арсі — персонаж американського телесеріалу «Одружені … та з дітьми»

Топоніми 

 Буа-д'Арсі
 Оффорд-д'Арсі — населений пункт в Гантінгдонширі.
 Толлешунт Д'Арсі — населений пункт в Ессексі.